Дърам (Durham) може да се отнася за:
 Градове
 Дърам (Англия)
 Дърам (град, Северна Каролина)
 Дърам (Ню Хампшър)
 Дърам (графство), Англия
 Дърам (окръг), САЩ